Kontynuacja – dalsze wykonywanie jakiejś czynności
 Sequel – kontynuacja dzieła
 Instrukcja kontynuacji – konstrukcja programistyczna
 Symbol kontynuacji – konstrukcja programistyczna